Significado do nome Priscila: forma feminina e reduzida de Prisco, que significa, do latim, alguém do passado, dos tempos antigos, velho, ancião.

Priscila — personagem bíblico
Santa Priscila (título cardinalício) — em memória da referida santa
Prisca (imperatriz) — esposa do imperador Diocleciano
Prisca (esposa de Bassiano) — esposa do oficial Bassiano

Desambiguações de antropônimos